

Persone
Antônio Rodrigues Filho, ex calciatore brasiliano
Bruno Miguel Duarte Fernandes, calciatore portoghese  
João Alexandre Duarte Ferreira Fernandes, calciatore portoghese
Luís Miguel Cunha Machado, calciatore portoghese
Manoel dos Santos Victorino, ex calciatore brasiliano
Manuel Joaquim Amador Magalhães, ex calciatore portoghese
Nélson Pereira Fernandes, calciatore portoghese

Altro
 National Entertainment Collectibles Association, società di oggetti da collezionismo statunitense
Sito online per quiz. Si possono eseguire quiz per argomento o, quando si è pronti per l'esame, direttamente un quiz completo. Questo sito è a pagamento ma contiene molti tipi di quiz differenti.